Le Trophée Andros 2017-2018 est la  édition du Trophée Andros, une compétition de course sur glace pour autos et motos se déroulant en France et en Andorre. La saison débute le  à Val Thorens et prend fin le  à Super-Besse. Jean-Baptiste Dubourg remporte le trophée dès l'épreuve de Lans-en-Vercors, son troisième consécutif.

Équipes et pilotes

Élite Pro et Élite

Trophée électrique 
Tous les pilotes du Trophée électrique courent sur le même véhicule, un prototype électrique.

AMV Cup

Calendrier 

Localisation des différentes épreuves du Trophée Andros 2018

Résultats

Système de points

Élite Pro - Élite

Notes et références

Notes

Références 

Trophée Andros
Sport automobile en 2018